Onze-Lieve-Vrouw-van-Banneuxkapel (Angeren), een kapel in Angeren in de Nederlandse gemeente Lingewaard
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Banneuxkapel (Brommelen), een kapel in Brommelen in de Nederlandse gemeente Meerssen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Banneuxkapel (Douvergenhout), een kapel in Douvergenhout in de Nederlandse gemeente Beekdaelen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Banneuxkapel (Gendt), een kapel in Gendt in de Nederlandse gemeente Lingewaard
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Banneuxkapel (Heisterbrug), een kapel in Heisterbrug in de Nederlandse gemeente Beekdaelen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Banneuxkapel (Tongelre), een kapel in Tongelre in de Nederlandse gemeente Eindhoven
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Banneuxkapel (Treebeek), een kapel in Treebeek in de Nederlandse gemeente Brunssum
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Banneuxkapel (Ulvend), een kapel in Ulvend in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Banneuxkapel (Wintershoven), een kapel in Wintershoven in de Belgische gemeente Kortessem